Les termes Charpeney et la variante Charpenay peuvent se référer à:

Personnalités 
Alexis Charpeney, maire de 1789 à 1790 de la commune de Tullins, département d'Isère, en Auvergne-Rhône-Alpes, en France.
Hyacinthe Auguste Charpeney (1826 France - 1882 Canada), missionnaire Oblat de Marie Immaculée, économe provincial, supérieur et curé, au Québec.

Toponymes 
Canton Charpeney, canton sur la Côte-Nord, au Québec, Canada
Lac Charpeney, le principal plan d'eau douce à la tête de la rivière Saint-Jean Nord-Est (versant de la rivière Saint-Jean), coulant dans Lac-Jérôme (TNO), dans la MRC Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec, Canada.
Région de Charpeney-Coopman, zone géologique du comté de Saguenay (secteur de la rivière Sault-Plat), Côte-Nord, au Québec, Canada.